est une expression anglaise :

Cinéma et télévision 

 , film américain de Nancy Savoca, sorti en 2011 ;
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur NBC.

Toponymes 

 Union Square, place de la ville de New York, dans l'État de New York (États-Unis) ;
 Union Square, place de San Francisco, en Californie (États-Unis) ;
 Union Square, projet immobilier de grande ampleur à Hong Kong ;
 Union Square, place de la ville de Washington.
 Union Square, place de la ville de Hotan, en Chine, aussi appelée "place de la Solidarité".